Konrad von Rietberg ist der Name folgender Personen:

 Konrad I. (Rietberg) (nach 1203–1284/1294), Begründer der Grafschaft Rietberg als eigenständiges Territorium
 Konrad II. (Rietberg) († 1313), Graf von Rietberg
 Konrad III. (Rietberg) († 1365), Graf von Rietberg
 Konrad IV. (Rietberg) (~1371–1428), Graf von Rietberg
 Konrad V. (Rietberg) († 1472), Graf von Rietberg
 Konrad II. von Rietberg († 1297), Bischof von Osnabrück
 Konrad IV. von Rietberg († 1508), Bischof von Osnabrück, Bischof von Münster